Leonid (Gorbaczow) – rosyjski biskup prawosławny
 Mark Gorbaczow – radziecki polityk, związany z Karelią
 Michaił Gorbaczow – radziecki i rosyjski polityk, prezydent ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla